XCF – abbreviazione di Experimental computing facility, associazione studentesca di informatica dell'Università della California (Berkeley)
 XCF – formato di file di GIMP